Влади́мир Миха́йлович Моро́зов:
 Морозов, Владимир Михайлович (1933—2002) — советский российский оперный певец (бас), педагог.
 Морозов, Владимир Михайлович (род. 1953) — украинский тренер по академической гребле.